El cloro es un elemento químico. La palabra cloro también puede referirse a:

 Dicloro, gas compuesto por dos átomos de cloro.
 Cloruro, anión monovalente del cloro.
 Hipoclorito de sodio o lavandina, a veces llamado «cloro» o «blanqueador».
 Constancio Cloro, emperador del Imperio Romano de Occidente.
 Lejía, también conocida como lavandina o cloro.